Фабрицио Раванели () е италиански футболист-национал, нападател.

Започва професионалната си кариера през 1986 г. в Перуджа Калчо. След това играе в още 9 отбора, като през 2004 г. се завръща родния в „Перуджа Калчо“, където до 2005 г. приключва състезателната си кариера, като изиграва общо 467 мача с отбелязани 167 гола.

В националния отбор на своята страна дебютира през 1995 г. До 1998 г. изиграва 22 мача с отбелязани 8 гол.

Статистика

Клубна 

* = Scored 3 goals in a Scottish League Cup match.

International

International goals 
Scores and goals list Italy's goal tally first.

Източници

Външни препратки 
  Биография на Раванели
 Личен уебсайт на Раванели

Италиански футболисти
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Лацио
Футболисти на Олимпик Марсилия
Родени в Перуджа